Mužská čtyřhra Miami Open 2017 probíhala ve druhé polovině března 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut,, kteří z turnaje odstoupili před druhým kolem pro Herbertovo zranění nohy.

Fin Henri Kontinen s americkými bratry Bobem a Mikem Bryanovými vstupovali do turnaje s příležitostí vystřídat na čele světového žebříčku ATP ve čtyřhře Mahuta. Po odstoupení francouzské dvojice ve druhém kole se mohli do čela klasifikace posunout Bryanovi v případě zisku titulu. Vyřazeni však byli v semifinále. Historicky první finskou světovou jedničkou v tenise se tak po turnaji 3. dubna 2017 stane Henri Kontinen, kterému bodový zisk z druhého kola stačil na posun na 1. místo deblového žebříčku.

Vítězem se stal šestý nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal americkou dvojici Nicholas Monroe a Jack Sock výsledkem 7–5 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a po dvou triumfech na vídeňském Erste Bank Open získali třetí společnou trofej. Kubot vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a první z ATP Masters. Pro Mela to bylo dvacáté třetí takové turnajové vítězství, respektive šesté v sérii Masters.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo, odstoupili)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (1. kolo)
  '''Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Feliciano López /  Marc López ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2017